Военные награды Израиля () — государственные награды вручаемые военнослужащим Армии обороны Израиля (АОИ) за героизм и мужество, проявленные в боевой обстановке, а также награды, предназначенные для награждения гражданских лиц, в том числе иностранных граждан, за укрепление обороноспособности Израиля и военное сотрудничество.

Знак отличия «ЦАЛАШ» 
«ЦАЛАШ» (; дословный перевод: «прославляющая отметка», практически : «отмеченный в приказе») — был единственной формой награждения солдат в еврейских подпольных организациях, а затем — в Армии обороны Израиля во время Войны за независимость. Изначально его просто оглашали в приказе по части, а позже стали вручать наградное письмо («почётную грамоту»).

Современные награды для военнослужащих АОИ 
В настоящее время законом «О военных наградах» от 1970 года установлены следующие медали для военнослужащих:

Закон «О военных наградах» также наделяет Начальника генерального штаба правом устанавливать дополнительные знаки отличия («ЦАЛАШ»). В настоящее время ими являются:

 Лица, отмеченные двумя и более наградами
 Авигдор Кахалани — Медаль «За героизм» и Медаль «За отличие»;
 Шлёмо Ницани — Медаль «За героизм» и Медаль «За отличие»;
 Даниэль Вердун — Медаль «За героизм» и 2 «Знака отличия Командующего округом»;
 Йоси Лепер — Медаль «За героизм» и «Знак отличия Командующего округом»;
 Овед Лизинский — 2 медали «За отвагу»;
 Амнон Липкин-Шахак — 2 медали «За отвагу»;
 Моше Кляйн — Медаль «За отвагу» и Медаль «За отличие»;
 Илан Эгози — Медаль «За отвагу» и Медаль «За отличие»;
 Гад Кароль — Медаль «За отвагу» и Медаль «За отличие»;
 Йосеф Дирхли — Медаль «За отвагу» и Медаль «За отличие»;
 Дов Тамри — Медаль «За отвагу» и 2 «Знака отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Мордехай Ратер — Медаль «За отвагу» и «Знак отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Кохав Хес — Медаль «За отвагу» и «Знак отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Эфраим Бар — Медаль «За отвагу» и «Знак отличия Командующего округом»;
 Надав Сарир — Медаль «За отвагу» и «Знак отличия Командующего округом»;
 Ури Он — Медаль «За отвагу» и «Знак отличия Командующего округом»;
 Ашер Дер — Медаль «За отвагу» и «Знак отличия Командующего округом»;
 Эхуд Дафна — Медаль «За отвагу» и «Знак отличия командира бригады»;
 Йоав Брум — Медаль «За отвагу» и «Знак отличия командира бригады»;
 Шлёма Агни — 2 медали «За отличие»;
 Михаэль Бурт — 2 медали «За отличие»;
 Нехамия Коэн — Медаль «За отличие» и 4 «Знака отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Эхуд Барак — Медаль «За отличие» и 4 «Знака отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Амитай Хасон — Медаль «За отличие» и 4 «Знака отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Хаим Наве — Медаль «За отличие» и 3 «Знака отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Авраам Мухтар — Медаль «За отличие» и 2 «Знака отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Авшалом Хорен — Медаль «За отличие» и 2 «Знака отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Рафаэль Сабрун — Медаль «За отличие» и «Знак отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Одед Абарбанель — Медаль «За отличие» и «Знак отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Ашер Этрог — Медаль «За отличие» и «Знак отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Уриэль Хефец — Медаль «За отличие» и «Знак отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Амрам Мицна — Медаль «За отличие» и «Знак отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Дан Села — Медаль «За отличие» и «Знак отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Гидеон Кин — Медаль «За отличие» и «Знак отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Цадок Аарон — Медаль «За отличие» и «Знак отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Марко Ашкенази — Медаль «За отличие» и «Знак отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Нисим Ицхак — Медаль «За отличие» и «Знак отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Ишай Кацир — Медаль «За отличие» и «Знак отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Менахем Саги — Медаль «За отличие» и «Знак отличия Начальника Генерального Штаба»;
 Шлом Нисим — Медаль «За отличие» и «Знак отличия Командующего округом»;
 Амос Яркони — Медаль «За отличие» и «Знак отличия Командующего округом»;
 Алексей Калганов — Медаль «За отличие» и «Знак отличия командира дивизии»;
 Элиягу Гертлер — «Знак отличия Начальника Генерального Штаба», 2 «Знака отличия Командующего округом» и «Знак отличия командира бригады»;
 Узи Цур — «Знак отличия Начальника Генерального Штаба» и «Знак отличия Командующего округом»;
 Рам Алон — «Знак отличия Начальника Генерального Штаба» и «Знак отличия командира бригады»;
 Шлёмо Арбели — 3 «Знака отличия Командующего округом»;
 Шалом Коен — 2 «Знака отличия Командующего округом»;
 Боаз Пелег — 2 «Знака отличия Командующего округом»;
 Рафаэль (имя засекречено) — 2 «Знака отличия Командующего округом»;
 Ави Гивати — «Знак отличия командира дивизии» и «Знак отличия командира бригады».

Исторические награды 

 Звание Герой Израиля — присвоено в 1948 году 12 героям Войны за независимость, и с тех пор не присваивалось; впоследствии всем награждённым были вручены медали «За героизм».

 Медаль «Катамон» — Вручалась солдатам, участвовавшим в 1948 году в сражении за Катамон (район Иерусалима). В 1949 году решение об учреждении награды было отменено.

Планки участия в военных действиях

Планки ветеранов организаций, боровшихся за независимость Израиля и против нацизма

Медали для ветеранов войны против нацизма

Другие награды 

В Израильской армии не принято ношение иностранных наград, хотя их принятие не запрещается. Многие военнослужащие за свою службу награждаются наградами союзников (США, Британия, НАТО и т. д.).

Также в Израиле не принято ношение полноразмерных наград, а только планок. Исключения составляют награды ветеранов войны с нацизмом и награды, носимые военными атташе за границей.

Примечания

Ссылки 
 Закон Израиля о военных наградах
 Израильские награды Waronline
 Medals and Decorations of Israel

 
Израиль